Керасья (Керасея, Керасия) — греческий топоним. Может означать:

 Ано-Керасея — село в сообществе  в общине Ригас-Фереос.
  — село в общине Триполис.
  — село в сообществе  в общине Войон в Западной Македонии.
  — село в общине Эдеса.
  — село в общине Дорида.
  — село в общине Додони в Эпире.
  — село в общине Иазмос.
 Керасея (Кардица) — село в общине Лимни-Пластира.
  — село в общине Козани.
  — село в сообществе  в общине Калаврита на Пелопоннесе.
  — село в общине Ригас-Фереос.
 Керасея (Эвбея) — село в общине Мандудион-Лимни-Айия-Ана на Эвбее.
 Керасея (Этолия и Акарнания) — село в общине Агринион в Западной Греции.
  — село в общине Ираклион на Крите.
  — местность на Святой горе Афон, а также расположенные на ней кельи принадлежащие Великой лавре.
  — село в общине Триполис на Пелопоннесе.
 Керасья (Кехрос) — село в сообществе  в общине Ариана.
  — село в сообществе  в общине Калаврита на Пелопоннесе.
 Керасья (Мега-Перистерион) — село в сообществе  в общине Мецовон в Эпире.
  — село в общине Каламбака.
  — село в общине Термаикос.
  — село в общине Стилис в Центральной Греции.
 Палеокерасья (Этолия и Акарнания) — село в сообществе Керасея в общине Агринион в Западной Греции.
 Пондокерасея — село в общине Килкис.

См. также 
 Черешня